David Philippaerts, Italiaans motorcrosser
 Ludo Philippaerts, Belgisch ruiter